Saint-Étienne of Saint-Etienne kan verwijzen naar
Court-Saint-Étienne, een Belgische gemeente
Saint Etienne (band), een Britse popband
AS Saint-Étienne, een Franse voetbalclub

Saint-Étienne, Loire Stéphanois
ook:
Saint-Étienne-à-Arnes, Ardennes
Saint-Étienne-au-Mont, Pas-de-Calais
Saint-Étienne-au-Temple, Marne
Saint-Étienne-aux-Clos, Corrèze
Saint-Étienne-Cantalès, Cantal
Saint-Étienne-d'Albagnan, Hérault
Saint-Étienne-de-Baïgorry, Pyrénées-Atlantiques
Saint-Étienne-de-Boulogne, Ardèche
Saint-Étienne-de-Brillouet, Vendée
Saint-Étienne-de-Carlat, Cantal
Saint-Étienne-de-Chigny, Indre-et-Loire
Saint-Étienne-de-Chomeil, Cantal
Saint-Étienne-de-Crossey, Isère
Saint-Étienne-de-Cuines, Savoie
Saint-Étienne-de-Fontbellon, Ardèche
Saint-Étienne-de-Fougères, Lot-et-Garonne
Saint-Étienne-de-Fursac, Creuse
Saint-Étienne-de-Gourgas, Hérault
Saint-Étienne-de-Lisse, Gironde
Saint-Étienne-de-l'Olm, Gard
Saint-Étienne-de-Lugdarès, Ardèche
Saint-Étienne-de-Maurs, Cantal
Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Loire-Atlantique
Saint-Étienne-de-Montluc, Loire-Atlantique
Saint-Étienne-de-Puycorbier, Dordogne
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Isère
Saint-Étienne-des-Champs, Puy-de-Dôme
Saint-Étienne-de-Serre, Ardèche
Saint-Étienne-des-Guérets, Loir-et-Cher
Saint-Étienne-des-Oullières, Rhône
Saint-Étienne-des-Sorts, Gard
Saint-Étienne-de-Tinée, Alpes-Maritimes, vroeger Saint-Étienne-aux-Monts
Saint-Étienne-de-Tulmont, Tarn-et-Garonne
Saint-Étienne-de-Valoux, Ardèche
Saint-Étienne-de-Vicq, Gemeinde im Département Allier
Saint-Étienne-de-Villeréal, Lot-et-Garonne
Saint-Étienne-d'Orthe, Landes
Saint-Étienne-du-Bois (Ain)
Saint-Étienne-du-Bois (Vendée)
Saint-Étienne-du-Grès, Bouches-du-Rhône
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, Côtes-d'Armor
Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime
Saint-Étienne-du-Valdonnez, Lozère
Saint-Étienne-du-Vauvray, Eure
Saint-Étienne-du-Vigan, Haute-Loire
Saint-Étienne-en-Bresse, Saône-et-Loire
Saint-Étienne-en-Coglès, Ille-et-Vilaine
Saint-Étienne-en-Dévoluy, Hautes-Alpes
Saint-Étienne-Estréchoux, Hérault
Saint-Étienne-la-Cigogne, Deux-Sèvres
Saint-Étienne-la-Geneste, Corrèze
Saint-Étienne-l'Allier, Eure
Saint-Étienne-Lardeyrol, Haute-Loire
Saint-Étienne-la-Thillaye, Calvados
Saint-Étienne-la-Varenne, Rhône
Saint-Étienne-le-Laus, Hautes-Alpes
Saint-Étienne-le-Molard, Loire
Saint-Étienne-les-Orgues, Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Étienne-lès-Remiremont, Vosges
Saint-Étienne-Roilaye, Oise
Saint-Étienne-sous-Bailleul, Eure
Saint-Étienne-sous-Barbuise, Aube
Saint-Étienne-sur-Blesle, Haute-Loire
Saint-Étienne-sur-Chalaronne, Ain
Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Ain
Saint-Étienne-sur-Suippe, Marne
Saint-Étienne-sur-Usson, Puy-de-Dôme
Saint-Étienne-Vallée-Française, Lozère, Valfranciens

Zie ook
 Etienne (doorverwijspagina)
 Stefanus, voor heiligen met de naam Sint-Stefanus, in het Frans: Saint-Étienne